Fun with Dick and Jane (1977), een Amerikaanse komische film uit 1977
Fun with Dick and Jane (2005), een remake uit 2005 van de gelijknamige film uit 1977